Sere puede referirse a diversas localidades:

Sère-Rustaing, comuna francesa en los Altos Pirineos;
Sère-en-Lavedan, comuna francesa en los Altos Pirineos;
el barrio Seré, ciudad de Castelar, provincia de Buenos Aires, Argentina;
la Mansión Seré, centro clandestino de detención entre 1976 y 1978, en la Argentina;
la localidad Colonia Seré, partido de Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires, Argentina;

También es el apellido de varias personas:
Jean Sère (1831-1893), empresario y terrateniente francés radicado en la Argentina;
el futbolista Jorge Seré (1961-), arquero uruguayo, campeón del mundo con Nacional de Montevideo en 1988;

También puede corresponder a:
Seré (2008), canción de la chilena Nicole Natalino;
el Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles; o
Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape, un programa militar estadounidense.